Рикардо Даниэль Ноир Мейер (; родился 26 февраля 1987 года, Вилья-Элиса, Аргентина) — аргентинский футболист, нападающий клуба «Атлетико Тукуман».

Биография 
Ноир — воспитанник клуба «Бока Хуниорс». 17 мая 2008 года в матче против «Расинга» он дебютировал в аргентинской Примере. В этом же поединке Рикардо забил свой первый гол за «Бока Хуниорс». В своём дебютном сезоне он стал чемпионом страны и обладателем Рекопы Южной Америки. В начале 2010 года для получения игровой практики Ноир перешёл в эквадорскую «Барселону» из Гуаякиль. 7 марта в матче против «Эмелека» он дебютировал в эквадорской Примере. 28 апреля в поединке против «Депортиво Куэнка» Рикардо забил свой первый гол за «Барселону». В матчах Южноамериканского кубка против перуанского «Универсидад Сесар Вальехо» он забил по голу.

Летом 2011 года Ноир на правах аренды присоединился к «Ньюэллс Олд Бойз». 7 августа в матче против «Эстудиантес» он дебютировал за новую команду. 28 августа в поединке против «Бельграно» Рикардо сделал «дубль», забив свои первые голы за «Ньюэллс Олд Бойз».

Летом 2012 года Ноир был отдан в аренду в «Банфилд». 20 августа в матче против «Альдосиви» он дебютировал в Примере B. 16 апреля 2013 года в поединке против «Нуэва Чикаго» Рикардо забил свой первый гол за «Банфилд». В 2014 году Ноир помог клубу выйти в элиту. 8 августа в матче против «Годой-Крус» он дебютировал за команду на высшем уровне.

Летом 2015 года Ноир подписал контракт с «Расингом» из Авельянеды. Сумма трансфера составила 1,5 млн евро. 12 июля в матче против своего бывшего клуба «Ньюэллс Олд Бойз» он дебютировал за новый клуб. 4 февраля 2016 года в поединке Кубка Либертадорес против мексиканской «Пуэблы» Рикардо забил свой первый гол за «Расинг». Летом 2016 года Ноир на правах аренды перешёл в чилийский «Универсидад Католика». 31 июля в матче против «Кобресаль» он дебютировал в чилийской Примере. 18 августа в поединке против Южноамериканского кубка против боливийского «Реал Потоси» Рикардо забил свой первый гол за «Универсидад Католика». В 2017 году в матчах Кубка Либертадорес против бразильского «Атлетико Паранаэнсе» он забил по голу. В составе клуба Рикардо стал чемпионом Чили.

В начале 2018 года Ноир на правах аренды присоединился к «Уракану». 29 января в матче против «Ривер Плейт» он дебютировал за новую команду. Летом того же года Ноир был арендован «Атлетико Тукуман». 14 августа в матче против своего бывшего клуба «Расинга» он дебютировал за новую команду. 18 августа в поединке против «Дефенса и Хустисия» Рикардо забил свой первый гол за «Атлетико Тукуман».

Достижения 

Командные

 «Бока Хуниорс»
  Чемпионат Аргентины по футболу — Апертура 2008
 Обладатель Рекопы Южной Америки — 2008

 «Универсидад Католика»
  Чемпионат Чили по футболу — Апертура 2016
 Обладатель Суперкубка Чили — 2016

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на sports.ru
 Argentine Primera statistics
 Minuto Uno: A Star is born
 Player’s FEF Card
 Noir, Ricardo Daniel at Historia de Boca.com

Футболисты Аргентины
Игроки ФК «Атлетико Тукуман»
Игроки ФК «Банфилд»
Игроки ФК «Барселона» Гуаякиль
Игроки ФК «Бока Хуниорс»
Игроки ФК «Ньюэллс Олд Бойз»
Игроки ФК «Расинг» Авельянеда
Игроки ФК «Универсидад Католика»
Игроки ФК «Уракан»